Arquídamo (em grego: Αρχίδαμος, transl. Arkhídamos) pode se referir aos seguintes reis de Esparta:

Arquídamo I (c. 600–575 a.C.)
Arquídamo II (469–427 a.C.)
Arquídamo III (360–338 a.C.)
Arquídamo IV (305–275 a.C.)
Arquídamo V (228–227 a.C.)

Desambiguação